Wygiełzów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Wygiełzów (Babice), Dorf der Gmina Babice in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wygiełzów (Irządze), Dorf der Gmina Irządze in der Woiwodschaft Schlesien
 Wygiełzów (Iwaniska), Dorf der Gmina Iwaniska in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wygiełzów (Zapolice), Dorf der Gmina Zapolice  im Powiat Zduńskowolski der Woiwodschaft Łódź
 Wygiełzów (Zelów), Dorf der Gmina Zelów im Powiat Bełchatowski der Woiwodschaft Łódź